Por Teletón 2016 puede referirse a:

 Teletón 2016 de Chile.
 Teletón 2016 de Colombia.
 Teletón 2016 de Perú.